Pakenjeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakenjeng, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Pakenjeng, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar